Ранонг () — провинция на юге Таиланда, расположена на побережье Андаманского моря. Граничит с провинциями: Чумпхон, Сураттани и Пхангнга, а также с Мьянмой.

География 
Провинция расположена на перешейке Кра, соединяющем полуостров Малакка с азиатским континентом, на западных склонах хребта Пхукет. Ранонг — наименее населённая провинция Таиланда, 80 % территории покрыто лесами, 67 % — горные территории.

Административное деление 

Провинция делится на 5 районов (ампхе), которые в свою очередь, состоят из 30 подрайона (тамбон) и 167 поселений (мубан):

Экономика 
Традиционно главной промышленностью была добыча олова, но сейчас большинство шахт истощенны. Сегодня, основу промышленности составляют: добыча белой глины, производство фарфора и рыбная ловля, также здесь выращивают каучуконосы и орех кешью.

Ссылки 
 Province page from the Tourist Authority of Thailand
 Official website
 Website of Kiwi Orchid containing a Ranong travel guide
 Ranong provincial map, coat of arms and postal stamp

Провинции Таиланда